Ardenner bezeichnet unter anderem:
 eine Hauspferderasse, siehe Ardenner (Pferd)
 eine Haushuhnrasse, siehe Ardenner (Huhn).